Bangli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bangli, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Bangli, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar